Хрестовоздвиженський собор — назва соборів, освячених на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Хрестовоздвиженський собор — місто Дніпро.
 Свято-Хрестовоздвиженський собор — місто Житомир.
 Воздвиженський собор Воздвиженського монастиря — місто Полтава.
 Хрестовоздвиженський собор — місто Ужгород.

Див. також 
 Хрестовоздвиженська церква